Järvzoo är en djurpark i Järvsö som ligger intill skidanläggningen Järvsöbacken. Djurparken är specialiserad på att bara visa nordiska djur, bland annat de fyra stora rovdjuren varg, lo, björn och järv.

Rovdjurscentret de fem stora 
I entréhuset finns centret som ger ut information om varg, järv, lodjur, björn och människa. De vill göra det lättare för människor att kunna bilda sig egna uppfattningar om rovdjuren och deras roll i naturen och samhället.

Djurparken 
Längs hela djurparken och promenaden går man på en tre kilometer lång trätrottoar som med jämna mellanrum har sittplatser, utsiktsplatser, kiosker och annat.

Järvzoos engagemang i bevarandeprojekt 
Järvzoo är medlem i Svenska Djurparksföreningen, SDF, samt i den europeiska djurparksorganisationen European Association of Zoos and Aquaria, EAZA och har genom sitt engagemang i dessa deltagit i ett flertal nationella och internationella bevarandeprojekt med arter som t.ex. brunbjörn, lodjur, varg, fjälluggla, myskoxe, järv och skogsvildren

Vad gäller skogsvildren, Rangifer tarandus fennicus, har Järvzoo t.ex. bidragit med avelsmaterial till Ähtäri Zoo i Finland som i sin tur deltagit i återutsättningar av skogsvildren till den finska naturen.
I debatten om att återintroducera den från Sverige i slutet på 1800-talet utrotade skogsvildrenen fastslogs år 2014 att Järvzoo och skogsvildrenarna där skulle kunna spela en central roll i ett återutsättningsprojekt. Jens Larsson, VD för Järvzoo år 2014, konstaterade i en intervjukommentar att skogsvildrenar med ursprung från Järvzoo mycket väl skulle kunna klara av att återetablera sig i svensk natur, men inflikade att det är upp till det svenska folket att bestämma om man åter vill ha skogsvildren fritt i naturen eller inte.Se vidare Återintroduktion av vildren i Sverige.

Djur i Järvzoo

Fåglar 
Fjälluggla
Kattuggla
Lappuggla
Slaguggla
Kungsörn
Tornfalk
Trana
Duvhök
Berguv

Mårddjur 
Järv

Hjortdjur 
Älg
Ren
Rådjur

Hunddjur
Varg
Rödräv
Fjällräv

Slidhornsdjur 
Myskoxe

Kattdjur 
Lodjur

Björnar 
Brunbjörn

Igelkottar 
Igelkott

Insekter 
Myror

Vidare läsning

Referenser

Externa länkar 
Järvzoo - djurparken i Järvsö
De fem stora
Svenska Djurparksföreningen
European Association of Zoos and Aquaria

Djurparker i Sverige
Ljusdals kommun